Сатанизм — ряд мировоззрений и философий, оформившихся в XIX веке как протест против господствующего положения христианства, в которых образ Сатаны трактуется как символ могущества и свободы.
 Сатанизм Лавея — современное учение, официально практикуемое Церковью Сатаны, основы которого сформулировал в 1950-х — 1960-х годах А. Ш. Лавей; ориентировано на пропаганду исключительно личного успеха в жизни, крайний индивидуализм, эгоизм.
 Сатанизм — преклонение перед злым началом жизни у романтиков и декадентов.
 «Сатанизм» — альбом группы «Коммунизм» 1989 года.
 «Сатанизм» (англ. Satanic) — американский фильм ужасов 2006 года.

См. также 
 Телема — учение чёрного мага и сатаниста Алистера Кроули, которое многие идентифицируют как сатанизм.